Plaats in Indonesië
 Sungai Jambu (Kayu Aro), een plaats in het bestuurlijke gebied Kerinci in de provincie Jambi
 Sungai Jambu (Pariangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanah Datar in de provincie West-Sumatra